Municipio de Burlington puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Burlington (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.
 Municipio de Burlington (condado de Kane, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kane.
 Municipio de Burlington (condado de Carroll, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Burlington (condado de Coffey, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Coffey.
 Municipio de Burlington (condado de Calhoun, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Calhoun.
 Municipio de Burlington (condado de Lapeer, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lapeer.
 Municipio de Burlington (condado de Becker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Becker.
 Municipio de Burlington (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Burlington.
 Municipio de Burlington (condado de Licking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Licking.
 Municipio de Burlington (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bradford.